I Campionati mondiali femminili di pallacanestro Under-17 FIBA sono una competizione cestistica internazionale a cadenza biennale organizzata dalla FIBA, la Federazione Internazionale di Pallacanestro.

La prima edizione fu organizzata nel 2010 in Francia.

Albo d'oro

Medagliere

Dettagli sui piazzamenti

Esordienti

MVP del torneo
2010:  Meng Li
2012:  Diamond DeShields
2014:  Ángela Salvadores
2016:  Ezi Magbegor
2018:  Jordan Horston
2022:  JuJu Watkins

Note

Collegamenti esterni